De Persja Liha (Oekraïens: Перша Ліга) is de 2de hoogste voetbalklasse in Oekraïne. De kampioen promoveert naar de Premjer Liha en de laatste plaatsen degraderen naar de Droeha Liha. Na het seizoen 2005/06 werd de competitie tot 20 teams uitgebreid.

De competitie is in 2022 stop gezet wegens de oorlog in Oekraïne.

Top 3 per seizoen 
De teams in het vet promoveerde naar de hoogste klasse. Dynamo-2 Kiev kan nooit promoveren omdat het een reserveteam is van Dynamo Kiev.

Externe link 
 Persha Liha op de site van de Oekraïense voetbalbond

Oekraïense voetbalcompetitie